Адамовице () — наименование населённых пунктов в Польше.

 Адамовице — село в Кутновском повяте Лодзинского воеводства;
 Адамовице — село в Жирардувском повяте Мазовецкого воеводства;
 Адамовице — село в Мехувском повяте Малопольского воеводства;
 Адамовице — село в Рыбницком повяте Мазовецкого воеводства;
 Адамовице — село в Стшелецком повяте Опольского воеводства;